Wold:

Persone 
 Adolph Wold – calciatore norvegese
 Anita Wold –  saltatrice con gli sci norvegese
 Herman Wold –  statistico svedese

Altro 
 Stow-on-the-Wold – Parrocchia civile del Regno Unito
 Teorema di Cramér-Wold – teorema della Teoria della probabilità

Pagine correlate 
 Wolde
 De Wolden